Il singolare del torneo di tennis Wrexham Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wayne Arthurs che ha battuto in finale Ladislav Švarc 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs (Campione)
 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Christian Kordasz (quarti di finale)

 Lars Burgsmüller (semifinali)
 Damian Furmanski (primo turno)
 Radek Štěpánek (primo turno)
 Olivier Patience (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2000